Oklahoma! (musical), een musical.
Oklahoma! (film), een film uit 1955 gebaseerd op deze musical.
Oklahoma! (televisiefilm), een film uit 1999